Skalstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Skalstjärnen (Kalls socken, Jämtland, 705128-136551), sjö i Åre kommun, 
Skalstjärnen (Kalls socken, Jämtland, 708433-137025), sjö i Åre kommun,  (5,2 ha)
Skalstjärnen (Ragunda socken, Jämtland, 700151-152467), sjö i Ragunda kommun,  (7,86 ha)
Skalstjärnen (Ragunda socken, Jämtland, 700523-152995), sjö i Ragunda kommun,  (7,6 ha)
Skalstjärnen (Rödöns socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun,  (11,6 ha)

Se även
Skalltjärn
Skaltjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn